Цејлон () назив је енглеског поријекла који се користио за јужноазијску острву земљу Сри Ланку све док није одбацила статус доминион и постала република 1972. године.

 Португалски Цејлон (), португалска колонија 1505—1658.
 Холандски Цејлон (), територија Холандске источноиндијске компаније 1640—1796.
 Британски Цејлон, британска територија 1815—1948.
 Доминион Цејлон, доминион британског Комонвелта 1948—1972.
 Џунг Цејлон, исти енглески назив за Џанг Си Ланг (данашњи Пукет).